Le Cornu est une famille de la noblesse française.

Patronyme 
 Simon 1er Le Cornu, chevalier, seigneur de Villeneuve-la-Cornue (Salins), la Chapelle-Rablais et Fontenailles ;
 Simon Le Cornu, chevalier, gouverneur de la ville de Falaise (Calvados) en 1226 et seigneur des Ys (ou Ils, commune des Isles-Bardel) ;
 Thomas Le Cornu, chevalier, seigneur de Fontaine-les-Cornus (fontaine-chaalis) ;
 Jean Le Cornu, chevalier connu sous le nom de baron de la Courbe ;
 Pierre Le Cornu, ligueur et gouverneur de Craon ;
 René Le Cornu, chevalier des ordres du roi, maréchal de camp de ses armées.

Religieux 
Voici quelques mots sur les nombreux membres de la famille Le Cornu qui occupèrent de hautes fonctions dans l'Église au : 
 Bermundus le Cornu    est donné par Cl. Bernard comme le  archevêque d'Aix (1212-1223).
 Gaultier le Cornu,  archevêque de Sens (1221-1241)
 Gilles ou Gilo le Cornu, frère du précédent, lui succéda (1241-1254).
 Henry le Cornu, qui succéda à Gaultier et à Gilles le Cornu, était leur neveu (1254-1258); il mourut, dit-on, empoisonné. 
 Aubry (Albericus) le Cornu, frère de Gaultier, archevêque de Sens, évêque de Chartres  (1236-1244).
 Robert le Cornu, frère de Gaultier et d'Aubry, occupait le siège de Nevers (1240-1252). 
 Guillaume le Cornu, neveu de Robert, lui succéda (1252-1254). Tous ont été particulièrement recommandables par la protection qu'ils accordèrent aux ordres religieux, surtout aux Dominicains et Franciscains qu'ils introduisirent dans leurs diocèses ;

Citons encore aux :
 Jean Le Cornu, grand maître de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, 1469-1493 ;
 Nicolas Le Cornu de la Courbe de Brée, évêque de Saintes, 1576-1617.

Voir aussi 

 Château de la Courbe de Brée
 Château de la Marie d'Alexain
 Château du Plessis de Cosmes
 Château de la Barbottière
 Château de Sumeraine

Sources 
 Abbé Angot, « Saint-Gervais et Saint-Protais de Brée, monographie paroissiale », 1884 
 Mr Paul Quesvers, "Notes sur les Cornu" ;
 Mr Gautier de Sibert, "Histoire des Ordres Royaux" ;
Mr Gervais de La Rue, "Essai historique sur la ville de Caen et son arrondissement"

Notes et références

Articles connexes 
 Armorial des familles du Maine

Famille de la Mayenne
Mayenne médiévale